«Куродзудо-Аро» (; войсковой индекс — Тип 93, яп. 93式近距離地対空誘導弾) — японский самоходный зенитный ракетный комплекс на колёсном шасси повышенной проходимости для поражения низколетящих воздушных целей зенитными управляемыми ракетами с инфракрасной головкой самонаведения. Является модифицированным вариантом переносного зенитного ракетного комплекса «Кейко». Комплекс вместе с ракетами к нему был разработан и производился корпорацией «Тосиба», боевая машина комплекса «Кокидося» является модифицированной для военных нужд моделью внедорожника «Мега Круизер» корпорации «Тойота».

История 
Работа над комплексом, от постановки тактико-технического задания до постановки прошедшего испытания образца на вооружение заняла не более четырёх лет, с 1990 по 1993 год. Серийное производство комплекса началось сразу же после принятия на вооружение в 1993 году, в связи с чем комплекс получил официальный войсковой индекс «Тип 93».

Производство 
Комплекс производился для национальных нужд и на экспорт не поставлялся, поэтому его производство соответствует определению мелкосерийного. Всего за годы производства было изготовлено и поставлено заказчику 113 серийных образцов комплекса.

Устройство 
Пусковая установка представляет собой вращающуюся платформу с двумя контейнерами на четыре ракеты в каждом, размещёнными слева и справа от блока оптико-электронных прицельных приспособлений, который находится посередине данной конструкции. Управление огнём ведётся оператором из кабины машины. Все трое членов экипажа размещаются в кабине, при необходимости спешиваются и действуют в пешем боевом порядке.

Тактико-технические характеристики 
 Комплекс
 Экипаж — 3 человека
 Боекомплект — 8 ракет в двух контейнерах (2 × 4)

 Прицельные приспособления — оптико-электронные + инфракрасные

 Боевая машина
 Коробка передач — четырёхступенчатая
 Длина машины — 4910 мм
 Ширина машины — 2150 мм

 Максимальная скорость машины — 125 км/ч
 Масса машины — 2640 кг
 Запас хода — 443 км
 Ёмкость топливных баков  108 л
 Зенитная управляемая ракета
 Досягаемость по дальности (наклонной) — 5 км

Галерея

Примечания

Литература 
 自衛隊装備年鑑 2006-2007 朝雲新聞社 ISBN 4-7509-1027-9. (Ежегодник «Вооружение и военная техника Сил самообороны Японии» за 2006-2007 гг. Токио: Изд-во «Асагумо симбунся»)

Ссылки 

Военная продукция Toshiba
Военная продукция Toyota
Зенитные ракетные комплексы Японии
Появились в 1993 году в Японии